Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

28001–28100. • 28101–28200. • 28201–28300. • 28301–28400. • 28401–28500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája